Унсуэта () — испанская фамилия баскского происхождения.

Известные носители:
 Унсуэта, Сорне (1900—2005) — баскская писательница и педагог.
 Унсуэта Лоренсана, Херардо (1937—2015) — мексиканский писатель, поэт и политик, известный под именем Эраклио Сепеда.